Том Снайдер — американский продюсер, известен как создатель техники анимации Squigglevision.

В 1980 году основал компанию Tom Snyder Productions, производящую образовательное программное обеспечение. Позднее Снайдер основал подразделение под названием Soup2Nuts, занимающееся анимацией. Squigglevision был впервые применен в мультсериале Доктор Кац. После ухода с поста главы Tom Snyder Productions в 2001 году он занимается сочинением музыки и фрилансом.

Как педагог Снайдер был помещен в Зал славы Ассоциации издателей образовательной литературы в 2004 году. Помимо обучающего программного обеспечения образовательная деятельность Снайдера включает создание мультсериала Science Court.

По сообщению одного из участников форума IMDb от 17 августа 2008 года, в настоящее время Том Снайдер проживает на одном из островов близ побережья Новой Англии.

Образование 
 Школа Noble and Greenough: 1962—1968
 Колледж Swarthmore: 1968—1972 (французский, музыка, педагогика)

Ссылки 
 Tom Snyder Productions
 Soup2Nuts

Примечания 

Выпускники Суортмор-колледжа
Продюсеры США
Squigglevision